Джиро д’Италия U23 () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка среди велогонщиков до 23-х лет. Гонка проводится под эгидой Международного союза велосипедистов, входит в UCI Europe Tour.

История 
Основанная в 1970 году, являлась самой важной гонкой в ​​любительском календаре Италии и считалась любительской версией Джиро д’Италия.  В список победителей входят такие известные гонщики, как Франческо Мозер, Марко Пантани, Джильберто Симони, Леонардо Пьеполи, Данило Ди Лука.

Семь раз победителями велогонки становились советские велогонщики: Сергей Воронин (1981), Владимир Волошин (1983), Пётр Угрюмов (1984), Сергей Усламин (1985), Александр  Краснов (1986), Дмитрий Конышев (1988), Андрей Тетерюк (1989).

После выпуска 2012 года гонка не проводилась в течение нескольких лет, с 2017 года проводится  как гонка .

Победители

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
 
  
 Джиро д’Италия U23 (radsportseiten.net)
 Джиро д’Италия U23 (cqranking.com)
Мероприятия, регулярно проводимые с 1970 года
Велогонки в Италии